Heinrich von Münsterberg ist der Name folgender Personen:

 Heinrich der Ältere von Münsterberg (1448–1498), Reichsgraf sowie Graf von Glatz, Herzog von Münsterberg, Oels und Troppau, Grundherr von Nachod sowie Landeshauptmann und Statthalter von Böhmen, siehe Heinrich I. (Münsterberg-Oels)
 Heinrich der Jüngere von Münsterberg (1452–1492), Reichsgraf und Graf von Glatz, Herzog von Münsterberg und Troppau, Schriftsteller und Landesverweser von Böhmen, siehe Heinrich der Jüngere (Münsterberg)
 Heinrich II. von Münsterberg († 1420), Herzog von Münsterberg, siehe Heinrich II. (Münsterberg)
 Heinrich II. von Münsterberg-Oels (1507–1548), Herzog von Münsterberg, Oels und Bernstadt und Graf von Glatz, siehe Heinrich II. (Münsterberg-Oels)
 Heinrich III. von Münsterberg-Oels (1542–1587), Herzog von Münsterberg und Bernstadt und Graf von Glatz, siehe Heinrich III. (Münsterberg-Oels)